Maldição, uma suposta ação sobrenatural

Cinema
 House by the River, filme (1950) dirigido por Fritz Lang, traduzido no Brasil como "Maldição"
 Damien: Omen II, filme (1978) com William Holden distribuído em Portugal como "A Maldição"
 Stephen King's Thinner, filme (1996) com Joe Mantegna rebatizado no Brasil de "A Maldição"
 The Grudge, filme (2004) com Sarah Michelle Gellar e Bill Pulmann exibido em Portugal como "A Maldição"
 An American Haunting, filme (2006) com Donald Sutherland e Sissy Spacek conhecido no Brasil como "Maldição"